Околиште може да се односи на:

 Околиште (Сврљиг), насеље у општини Сврљиг, Република Србија
 Околиште (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ